Портър може да се отнася за:
 Портър, вид тъмен ейл
 Портър (окръг), окръг в Индиана, САЩ

 Хора
 Били Портър (р. 1969), американски актьор
 Джордж Портър (1920 – 2002), английски химик
 Елинор Портър (1868 – 1920), американска писателка
 Майкъл Портър (р. 1947), американски икономист